Aratus of Aratos kan verwijzen naar:

 Aratus, ook bekend als Aratos van Cilicië, Grieks-Hellenistische dichter, auteur van het beroemde leerdicht Phainomena
 Aratos van Sikyon, befaamd leider van de Achaeïsche Bond
 Aratos (dorp), een dorp in de Griekse regio Oost-Macedonië en Thracië
 Aratus (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca (hogere kreeftachtigen)